Slovo Haruna má více významů:

 Haruna (Gunma) – město v japonské prefektuře Gunma,
 Haruna (hora) – aktivní stratovulkán na východě japonského ostrova Honšú,
 Haruna (jezero) – jezero v kaldeře sopky Haruna,
 Haruna (tunel) – 15 350 metrů dlouhý železniční tunel vlaků šinkansen ,
 Haruna (bitevní loď) – bitevní loď japonského císařského námořnictva pojmenovaná podle hory Haruna (hora),
 Haruna (torpédoborec) – torpédoborec Japonských námořních sil sebeobrany.
 Haruna je také japonské ženské rodné jméno. Mezi jeho nositele patří:
 Haruna Hosoja – japonská triatlonistka,
 Haruna Ikezawa – japonská seijú (hlasová herečka),
 Haruna Mijake – japonská skladatelka.